André François peut désigner :
 André François (1885-1915), un footballeur français ;
 André François (1915-2005), un peintre, dessinateur, affichiste, illustrateur et sculpteur français ;
 André François-Poncet (1887-1978), un homme politique et diplomate français.